Žukov může být:

 Dolní Žukov – část města Český Těšín
 Horní Žukov – část města Český Těšín

příjmení osob
 Georgij Konstantinovič Žukov (1896–1974) – ruský vojevůdce
 Georgij Sergejevič Žukov – ruský zpravodajský důstojník
 Inna Žukovová (* 1986) – běloruská moderní gymnastka
 Jegor Žukov (* 1998) – ruský aktivista
 Natalja Žukovová (* 1979) – ukrajinská šachistka
 Nikolaj Nikolajevič Žukov (1908–1973) – ruský malíř a ilustrátor
 Pavel Semjonovič Žukov (1870–1942) – ruský fotograf
 Rimma Žukovová (1925–1999) – sovětská rychlobruslařka
 Sergej Žukov – více osob

Rozcestníky - příjmení